Park Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Park Ridge (Illinois)
 Park Ridge (New Jersey)
 Park Ridge (Wisconsin)